Amlong ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Amlong (1936–2019), US-amerikanischer Ruderer
 Thomas Amlong (1935–2009), US-amerikanischer Ruderer